В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Раффаелла Реджі здобула титул, у фіналі перемігши Сабрину Голеш 7–6(4), 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Робін Вайт (1-ше коло)
  Раффаелла Реджі (переможниця)
  Сабрина Голеш (фінал)

 Мішелл Торрес (1-ше коло)
 Маріанн Вердел (півфінал)
 Мерседес Пас (1-ше коло)
 Ева Пфафф (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Puerto Rico Open